Pacing (v. engl. pace ‚abschreiten, gehen‘) steht für:
 Pacing, Mittel zum Aufbau von Rapport; siehe Rapport (Psychologie)
 Pacing, Verwendung eines Herzschrittmachers 
 Pacing, Energiemanagement beim Chronischen Erschöpfungssyndrom
 Pacing, Tempo im Filmschnitt; siehe Montagerhythmus